Petar Beron ist der Name folgender Personen:

* Petar Beron (Aufklärer) (~1800–1871), bulgarischer Aufklärer 
 Petar Beron (Politiker) (* 1940), bulgarischer Politiker